HMS Hunter je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hunter (1646) 
 HMS Hunter (2.) 
 HMS Hunter (3.) 
 HMS Hunter (4.) 
 HMS Hunter (5.) 
 HMS Hunter (6.) 
 HMS Hunter (7.) 
 HMS Hunter (8.) 
 HMS Hunter (9.) 
 HMS Hunter (10.) 
 HMS Hunter (11.) 
 HMS Hunter (12.) 
 HMS Hunter (13.) 
 HMS Hunter (14.) 
 HMS Hunter (H35) 
 HMS Hunter (1943) 
 HMS Hunter (1983)

Hunter